Mierzęcin puede referir a los siguientes sitios:

 Mierzęcin, Voivodato de Lubusz (Polonia del oeste)
 Mierzęcin, Condado de Pułtusk en Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Mierzęcin, Condado de Sierpc en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Mierzęcin, Gmina Pawłowiczki en el Voivodato de Opole (Polonia del suroeste)
 Mierzęcin, Gmina Polska Cerekiew en el Voivodato de Opole (Polonia del suroeste)
 Mierzęcin, Voivodato de Pomerania Occidental (Polonia del noroeste)

Enlaces externos 

Localidades del voivodato de Lubusz
Localidades del voivodato de Mazovia
Localidades del voivodato de Pomerania Occidental
Localidades del voivodato de Opole